Partido Nacional Independiente, partit polític històric d'Espanya
 Partit Nacional Independent, partit polític històric de Luxemburg
 Partit Nacional Independent (Uruguai), partit polític històric de l'Uruguai
 Partit Nacional Indonesi, partit polític històric d'Indonèsia
 Iniciativa Nacional Palestina (del seu nom en anglès Palestinian National Initiative), partit polític de Palestina
 Psiconeuroimmunologia, àmbit d'estudi de la relació entre els processos psicològics i el sistema immunitari